Бори́с Алексе́ев:
 Алексеев, Борис Александрович (1881—?) — советский военно-морской деятель.
 Алексеев, Борис Алексеевич (1911—1973) — чувашский актёр, народный артист СССР.
 Алексеев, Борис Андреевич (1909—1972) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Борис Васильевич (1937—2013) — советский и российский журналист, коллекционер и знаток джаза.
 Алексеев, Борис Владимирович (род. 1938) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Алексеев, Борис Николаевич (1925—2004) — советский и российский учёный-медик.
 Алексеев, Борис Павлович (1913—1942) — младший лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Борис Петрович (1926—1996) — водитель карьерного самосвала, Герой Социалистического Труда.